Драгу́тин Найда́нович (; 15 апреля 1908, Белград, Королевство Сербия — 3 ноября 1981, Югославия) — югославский сербский футболист, нападающий участник чемпионата мира 1930 года.

Карьера

Клубная 
В период с 1924 по 1931 год Драгутин Найданович выступал за клуб «БСК», играя на левом фланге атаки. В октябре 1930 года в матче против пражской «Славии» в Сараево он получил травму (перелом ноги), практически поставившую крест на его дальнейшей карьере.

В сборной 
В матчах за сборную Югославии Драгутин Найданович участвовал четырежды. Одним из таких матчей стала игра против сборной Боливии на чемпионате мира 1930 года, в которой он заменил в атаке Бранислава Секулича.

Итого: 4 матча / 1 гол; 2 победы, 1 ничья, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на reprezentacija.rs
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero
 Матчи Драгутина Найдановича за сборную на сайте European Football

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК ОФК